|-
|(55501)||2001 UH92|| align=right|15,0|| align=right|2,954|| align=right|0,077|| align=right|4,85|| align=right|5,076||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55502)||2001 UK93|| align=right|14,8|| align=right|3,083|| align=right|0,074|| align=right|12,01|| align=right|5,412||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55503)||2001 UC100|| align=right|14,6|| align=right|2,868|| align=right|0,073|| align=right|14,27|| align=right|4,857||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55504)||2001 UG112|| align=right|15,1|| align=right|2,936|| align=right|0,017|| align=right|7,80|| align=right|5,031||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55505)||2001 UK113|| align=right|13,0|| align=right|3,964|| align=right|0,129|| align=right|4,10|| align=right|7,892||HLD||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55506)||2001 UZ116|| align=right|15,7|| align=right|2,481|| align=right|0,121|| align=right|8,65|| align=right|3,907||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55507)||2001 UG122|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,106|| align=right|2,36|| align=right|4,249||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55508)||2001 UE124|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,077|| align=right|13,09|| align=right|5,307||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55509)||2001 UA140|| align=right|15,6|| align=right|2,943|| align=right|0,052|| align=right|2,79|| align=right|5,049||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55510)||2001 UU160|| align=right|14,9|| align=right|3,014|| align=right|0,049|| align=right|10,78|| align=right|5,232||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55511)||2001 US177|| align=right|15,3|| align=right|2,710|| align=right|0,089|| align=right|1,92|| align=right|4,461||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55512)||2001 UU178|| align=right|14,8|| align=right|3,133|| align=right|0,155|| align=right|12,29|| align=right|5,545||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55513)||2001 UL182|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,074|| align=right|4,59|| align=right|4,196||MBA||16. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55514)||2001 VJ6|| align=right|14,9|| align=right|3,160|| align=right|0,219|| align=right|0,79|| align=right|5,615||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55515)||2001 VS18|| align=right|14,9|| align=right|3,028|| align=right|0,053|| align=right|1,03|| align=right|5,268||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55516)||2001 VE24|| align=right|15,1|| align=right|3,092|| align=right|0,150|| align=right|1,69|| align=right|5,435||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55517)||2001 VE29|| align=right|14,8|| align=right|3,081|| align=right|0,105|| align=right|1,16|| align=right|5,408||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55518)||2001 VR40|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,244|| align=right|3,32|| align=right|3,615||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55519)||2001 VA43|| align=right|13,7|| align=right|2,314|| align=right|0,131|| align=right|24,04|| align=right|3,519||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55520)||2001 VM44|| align=right|13,9|| align=right|2,635|| align=right|0,093|| align=right|15,90|| align=right|4,277||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55521)||2001 VG49|| align=right|13,8|| align=right|2,609|| align=right|0,099|| align=right|13,69|| align=right|4,212||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55522)||2001 VY50|| align=right|13,9|| align=right|3,243|| align=right|0,058|| align=right|7,53|| align=right|5,840||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55523)||2001 VB51|| align=right|13,6|| align=right|3,087|| align=right|0,109|| align=right|11,07|| align=right|5,424||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55524)||2001 VP55|| align=right|14,1|| align=right|2,330|| align=right|0,222|| align=right|6,91|| align=right|3,555||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55525)||2001 VW55|| align=right|14,3|| align=right|2,983|| align=right|0,050|| align=right|9,47|| align=right|5,151||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55526)||2001 VV58|| align=right|14,3|| align=right|3,011|| align=right|0,051|| align=right|9,95|| align=right|5,224||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55527)||2001 VN59|| align=right|14,7|| align=right|2,974|| align=right|0,115|| align=right|4,65|| align=right|5,128||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55528)||2001 VF77|| align=right|13,8|| align=right|2,601|| align=right|0,163|| align=right|14,29|| align=right|4,194||MBA||8. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55529)||2001 VC88|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,100|| align=right|10,38|| align=right|5,364||MBA||12. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(55530)||2001 VV93|| align=right|13,7|| align=right|3,021|| align=right|0,232|| align=right|21,29|| align=right|5,250||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55531)||2001 VL121|| align=right|13,6|| align=right|2,995|| align=right|0,099|| align=right|11,79|| align=right|5,182||MBA||15. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55532)||2001 WG2|| align=right|16,3|| align=right|1,795|| align=right|0,697|| align=right|38,48|| align=right|2,405||APL||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55533)||2001 WN8|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,130|| align=right|6,36|| align=right|5,665||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55534)||2001 WU23|| align=right|15,1|| align=right|3,213|| align=right|0,121|| align=right|1,12|| align=right|5,760||MBA||17. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55535)||2001 WD27|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,011|| align=right|4,74|| align=right|4,248||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55536)||2001 WQ29|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,091|| align=right|8,74|| align=right|4,562||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55537)||2001 WM37|| align=right|14,9|| align=right|2,974|| align=right|0,033|| align=right|10,43|| align=right|5,128||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55538)||2001 WX39|| align=right|12,3|| align=right|2,774|| align=right|0,262|| align=right|16,57|| align=right|4,620||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55539)||2001 WV41|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,200|| align=right|10,91|| align=right|4,417||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55540)||2001 WC45|| align=right|13,4|| align=right|3,106|| align=right|0,175|| align=right|11,88|| align=right|5,473||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55541)||2001 WV47|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,170|| align=right|8,43|| align=right|4,119||MBA||19. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55542)||2001 XO5|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,142|| align=right|13,75|| align=right|3,661||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|55543 Nemeghaire||2001 XN16|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,161|| align=right|13,90|| align=right|4,407||MBA||8. december 2001||Uccle||H. M. J. Boffin
|-
|(55544)||2001 XW24|| align=right|14,6|| align=right|2,540|| align=right|0,085|| align=right|16,16|| align=right|4,048||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55545)||2001 XY34|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,057|| align=right|11,12|| align=right|4,076||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55546)||2001 XQ48|| align=right|13,0|| align=right|2,563|| align=right|0,206|| align=right|13,02|| align=right|4,102||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55547)||2001 XA49|| align=right|14,6|| align=right|3,175|| align=right|0,073|| align=right|13,17|| align=right|5,656||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55548)||2001 XB50|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,191|| align=right|0,34|| align=right|3,598||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55549)||2001 XC59|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,185|| align=right|5,75|| align=right|3,664||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55550)||2001 XW70|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,130|| align=right|14,57|| align=right|4,064||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55551)||2001 XZ88|| align=right|14,7|| align=right|3,180|| align=right|0,054|| align=right|6,71|| align=right|5,669||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55552)||2001 XN106|| align=right|14,6|| align=right|3,223|| align=right|0,069|| align=right|4,76|| align=right|5,786||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55553)||2001 XE257|| align=right|15,2|| align=right|2,900|| align=right|0,065|| align=right|16,35|| align=right|4,937||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55554)||2001 XY257|| align=right|14,2|| align=right|2,633|| align=right|0,159|| align=right|12,13|| align=right|4,271||MBA||7. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|55555 DNA||2001 YR2|| align=right|13,1|| align=right|2,564|| align=right|0,133|| align=right|14,65|| align=right|4,104||MBA||19. december 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(55556)||2001 YJ34|| align=right|13,8|| align=right|3,034|| align=right|0,168|| align=right|10,02|| align=right|5,284||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55557)||2001 YH53|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,095|| align=right|7,67|| align=right|3,598||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55558)||2001 YL101|| align=right|13,0|| align=right|3,233|| align=right|0,141|| align=right|11,24|| align=right|5,813||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55559)||2001 YS110|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,148|| align=right|19,13|| align=right|5,492||MBA||18. december 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(55560)||2001 YB136|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,043|| align=right|16,42|| align=right|5,422||MBA||22. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|55561 Madenberg||2002 AF9|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,141|| align=right|5,70|| align=right|3,450||MBA||9. januar 2002||Desert Moon||B. L. Stevens
|-
|(55562)||2002 AM29|| align=right|14,1|| align=right|2,684|| align=right|0,093|| align=right|12,16|| align=right|4,395||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55563)||2002 AW34|| align=right|11,5|| align=right|5,133|| align=right|0,045|| align=right|29,59|| align=right|11,63||JUT||12. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55564)||2002 AQ188|| align=right|13,3|| align=right|3,209|| align=right|0,201|| align=right|16,17|| align=right|5,746||MBA||10. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55565)||2002 AW197|| align=right|3,3|| align=right|47,38|| align=right|0,132|| align=right|24,39|| align=right|327||CBW||10. januar 2002||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|(55566)||2002 BZ25|| align=right|13,4|| align=right|2,679|| align=right|0,119|| align=right|22,45|| align=right|4,385||MBA||26. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55567)||2002 CS6|| align=right|13,6|| align=right|2,319|| align=right|0,272|| align=right|22,96|| align=right|3,531||MBA||1. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55568)||2002 CU15|| align=right|11,4|| align=right|5,138|| align=right|0,035|| align=right|25,74|| align=right|11,65||JUT||8. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(55569)||2002 CZ61|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,290|| align=right|8,97|| align=right|4,541||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55570)||2002 CV78|| align=right|16,6|| align=right|2,320|| align=right|0,134|| align=right|1,59|| align=right|3,533||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55571)||2002 CP82|| align=right|11,6|| align=right|5,178|| align=right|0,086|| align=right|12,08|| align=right|11,79||JUT||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55572)||2002 CN140|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,213|| align=right|12,16|| align=right|4,335||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55573)||2002 CQ172|| align=right|15,8|| align=right|2,339|| align=right|0,192|| align=right|6,62|| align=right|3,577||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55574)||2002 CF245|| align=right|11,9|| align=right|5,200|| align=right|0,078|| align=right|7,68|| align=right|11,86||JUT||13. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55575)||2002 DC16|| align=right|13,6|| align=right|3,169|| align=right|0,188|| align=right|7,94|| align=right|5,640||MBA||16. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|55576 Amycus||2002 GB10|| align=right|7,8|| align=right|25,28|| align=right|0,399|| align=right|13,34|| align=right|128||CNT||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55577)||2002 GY94|| align=right|15,1|| align=right|2,206|| align=right|0,153|| align=right|4,96|| align=right|3,276||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55578)||2002 GK105|| align=right|11,2|| align=right|5,297|| align=right|0,061|| align=right|20,43|| align=right|12,19||JUT||11. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55579)||2002 JM51|| align=right|15,1|| align=right|2,479|| align=right|0,060|| align=right|4,77|| align=right|3,903||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55580)||2002 JB110|| align=right|12,5|| align=right|2,631|| align=right|0,202|| align=right|16,09|| align=right|4,268||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55581)||2002 NH|| align=right|16,1|| align=right|2,189|| align=right|0,079|| align=right|4,21|| align=right|3,239||MBA||1. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55582)||2002 PM42|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,233|| align=right|8,94|| align=right|4,693||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55583)||2002 PQ42|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,128|| align=right|13,21|| align=right|3,739||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55584)||2002 PV44|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,232|| align=right|11,84|| align=right|3,710||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55585)||2002 PQ45|| align=right|15,6|| align=right|2,217|| align=right|0,196|| align=right|6,31|| align=right|3,300||MBA||5. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55586)||2002 PT47|| align=right|14,7|| align=right|2,573|| align=right|0,235|| align=right|12,28|| align=right|4,126||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55587)||2002 PD50|| align=right|14,6|| align=right|2,375|| align=right|0,136|| align=right|7,33|| align=right|3,658||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55588)||2002 PV81|| align=right|13,9|| align=right|2,782|| align=right|0,208|| align=right|3,74|| align=right|4,639||MBA||9. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55589)||2002 PO93|| align=right|15,1|| align=right|2,338|| align=right|0,216|| align=right|22,86|| align=right|3,573||MBA||14. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55590)||2002 PB97|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,252|| align=right|3,86|| align=right|3,578||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55591)||2002 PD116|| align=right|14,0|| align=right|2,988|| align=right|0,105|| align=right|9,81|| align=right|5,163||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55592)||2002 PY128|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,264|| align=right|10,68|| align=right|4,543||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55593)||2002 RM20|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,187|| align=right|4,40|| align=right|4,203||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55594)||2002 RE62|| align=right|15,8|| align=right|2,691|| align=right|0,124|| align=right|6,46|| align=right|4,414||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55595)||2002 RL63|| align=right|16,7|| align=right|2,279|| align=right|0,183|| align=right|4,24|| align=right|3,440||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55596)||2002 RV65|| align=right|13,8|| align=right|2,595|| align=right|0,114|| align=right|13,64|| align=right|4,179||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55597)||2002 RO66|| align=right|15,3|| align=right|2,407|| align=right|0,138|| align=right|5,95|| align=right|3,734||MBA||7. september 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(55598)||2002 RF99|| align=right|14,9|| align=right|3,123|| align=right|0,109|| align=right|1,45|| align=right|5,519||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55599)||2002 RP100|| align=right|14,0|| align=right|2,629|| align=right|0,184|| align=right|10,52|| align=right|4,263||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55600)||2002 RO106|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,113|| align=right|13,42|| align=right|4,416||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55601)||2002 RC110|| align=right|14,0|| align=right|2,983|| align=right|0,067|| align=right|9,33|| align=right|5,152||MBA||6. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55602)||2002 RT116|| align=right|14,0|| align=right|3,181|| align=right|0,136|| align=right|6,89|| align=right|5,674||MBA||7. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55603)||2002 RE117|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,093|| align=right|13,71|| align=right|4,230||MBA||7. september 2002||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(55604)||2002 RS135|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,125|| align=right|11,41|| align=right|4,426||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55605)||2002 RW139|| align=right|14,4|| align=right|2,427|| align=right|0,212|| align=right|13,74|| align=right|3,779||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55606)||2002 RN154|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,236|| align=right|4,86|| align=right|3,676||MBA||10. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55607)||2002 RV183|| align=right|13,2|| align=right|3,124|| align=right|0,064|| align=right|12,88|| align=right|5,522||MBA||11. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55608)||2002 SO1|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,146|| align=right|3,54|| align=right|5,347||MBA||26. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55609)||2002 SC9|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,219|| align=right|4,77|| align=right|3,724||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55610)||2002 SO40|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,320|| align=right|6,61|| align=right|4,235||MBA||30. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55611)||2002 SR50|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,070|| align=right|10,28|| align=right|5,383||MBA||30. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55612)||2002 TW49|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,142|| align=right|5,81|| align=right|3,388||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55613)||2002 TY49|| align=right|14,6|| align=right|2,914|| align=right|0,052|| align=right|8,90|| align=right|4,974||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55614)||2002 TJ59|| align=right|13,6|| align=right|3,048|| align=right|0,136|| align=right|8,00|| align=right|5,322||MBA||4. oktober 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(55615)||2002 TL65|| align=right|14,1|| align=right|2,660|| align=right|0,261|| align=right|14,26|| align=right|4,339||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55616)||2002 TA78|| align=right|13,9|| align=right|3,021|| align=right|0,109|| align=right|2,65|| align=right|5,249||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55617)||2002 TF79|| align=right|15,0|| align=right|3,070|| align=right|0,109|| align=right|13,06|| align=right|5,378||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55618)||2002 TB81|| align=right|15,2|| align=right|2,414|| align=right|0,227|| align=right|7,74|| align=right|3,751||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55619)||2002 TM108|| align=right|14,1|| align=right|2,568|| align=right|0,287|| align=right|13,41|| align=right|4,114||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55620)||2002 TK121|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,076|| align=right|12,74|| align=right|4,313||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55621)||2002 TQ138|| align=right|13,8|| align=right|2,970|| align=right|0,117|| align=right|9,17|| align=right|5,117||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(55622)||2002 TY143|| align=right|14,6|| align=right|3,190|| align=right|0,164|| align=right|10,56|| align=right|5,696||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55623)||2002 TZ158|| align=right|14,3|| align=right|2,522|| align=right|0,095|| align=right|15,32|| align=right|4,005||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55624)||2002 TE196|| align=right|14,1|| align=right|2,571|| align=right|0,193|| align=right|7,98|| align=right|4,121||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55625)||2002 TF196|| align=right|14,1|| align=right|2,638|| align=right|0,132|| align=right|13,61|| align=right|4,283||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55626)||2002 TN206|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,149|| align=right|5,27|| align=right|3,399||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55627)||2002 TW232|| align=right|13,3|| align=right|3,244|| align=right|0,076|| align=right|14,10|| align=right|5,843||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55628)||2002 TN249|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,150|| align=right|1,56|| align=right|3,650||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55629)||2002 TJ251|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,138|| align=right|15,22|| align=right|4,308||MBA||7. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(55630)||2002 TD261|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,082|| align=right|15,08|| align=right|4,287||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55631)||2002 TX281|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,100|| align=right|6,97|| align=right|3,404||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55632)||2002 TR282|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,111|| align=right|12,13|| align=right|4,409||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55633)||2002 TU283|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,115|| align=right|6,56|| align=right|3,668||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55634)||2002 TH284|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,137|| align=right|7,01|| align=right|3,401||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55635)||2002 TK284|| align=right|14,2|| align=right|2,463|| align=right|0,178|| align=right|9,80|| align=right|3,865||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(55636)||2002 TX300|| align=right|3,3|| align=right|43,09|| align=right|0,123|| align=right|25,88|| align=right|283||CBW||15. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55637)||2002 UX25|| align=right|3,6|| align=right|42,53|| align=right|0,143|| align=right|19,49|| align=right|278||CBW||30. oktober 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(55638)||2002 VE95|| align=right|5,3|| align=right|39,16|| align=right|0,286|| align=right|16,36|| align=right|245||PLT||14. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(55639)||2070 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,032|| align=right|4,99|| align=right|4,613||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55640)||2114 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,062|| align=right|4,82|| align=right|3,781||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55641)||2125 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,183|| align=right|6,15|| align=right|3,779||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55642)||2138 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,135|| align=right|3,57|| align=right|4,121||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55643)||2179 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,755|| align=right|0,175|| align=right|17,97|| align=right|4,572||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55644)||2582 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,420|| align=right|0,152|| align=right|3,32|| align=right|3,764||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55645)||2625 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,193|| align=right|2,59|| align=right|4,190||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55646)||2637 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,561|| align=right|0,143|| align=right|1,93|| align=right|4,098||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55647)||2676 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,584|| align=right|0,118|| align=right|0,58|| align=right|4,152||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55648)||2786 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,146|| align=right|12,86|| align=right|4,139||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55649)||3023 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,562|| align=right|0,138|| align=right|10,14|| align=right|4,100||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55650)||3536 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,181|| align=right|11,43|| align=right|3,832||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55651)||4043 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,963|| align=right|0,092|| align=right|9,54|| align=right|5,100||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55652)||4048 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,978|| align=right|0,077|| align=right|2,44|| align=right|5,138||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55653)||4088 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,201|| align=right|2,70|| align=right|4,135||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55654)||4093 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,208|| align=right|11,46|| align=right|3,694||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55655)||4101 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,406|| align=right|0,186|| align=right|2,29|| align=right|3,731||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55656)||4708 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,099|| align=right|4,44|| align=right|3,819||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55657)||4905 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,429|| align=right|0,146|| align=right|2,14|| align=right|3,784||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55658)||6061 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,221|| align=right|2,27|| align=right|3,717||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55659)||6110 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,163|| align=right|5,09|| align=right|3,459||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55660)||6119 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,598|| align=right|0,279|| align=right|13,48|| align=right|4,186||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55661)||6184 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,281|| align=right|0,110|| align=right|5,89|| align=right|3,443||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55662)||6224 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,766|| align=right|0,039|| align=right|4,38|| align=right|4,600||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55663)||6247 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,289|| align=right|0,095|| align=right|4,03|| align=right|3,462||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55664)||6281 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,420|| align=right|0,162|| align=right|0,45|| align=right|3,765||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55665)||6527 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,187|| align=right|1,85|| align=right|3,760||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55666)||6631 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,158|| align=right|5,16|| align=right|3,448||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55667)||6691 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,390|| align=right|0,096|| align=right|6,24|| align=right|3,695||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55668)||6722 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,094|| align=right|6,81|| align=right|3,453||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55669)||6810 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,432|| align=right|0,203|| align=right|4,15|| align=right|3,791||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55670)||9581 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,762|| align=right|0,096|| align=right|7,69|| align=right|4,589||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55671)||9587 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,779|| align=right|0,072|| align=right|5,24|| align=right|4,633||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55672)||1049 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,107|| align=right|2,71|| align=right|3,600||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55673)||1150 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,171|| align=right|2,41|| align=right|4,156||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55674)||2112 T-1|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,063|| align=right|6,54|| align=right|3,617||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55675)||2316 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,161|| align=right|3,29|| align=right|3,569||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|55676 Klythios||3034 T-1|| align=right|11,9|| align=right|5,243|| align=right|0,040|| align=right|11,82|| align=right|12,01||JUT||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55677)||3201 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,778|| align=right|0,225|| align=right|7,36|| align=right|4,629||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|55678 Lampos||3291 T-1|| align=right|12,6|| align=right|5,213|| align=right|0,102|| align=right|7,40|| align=right|11,91||JUT||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55679)||4230 T-1|| align=right|16,7|| align=right|2,374|| align=right|0,135|| align=right|2,83|| align=right|3,658||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55680)||4289 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,537|| align=right|0,219|| align=right|6,16|| align=right|4,040||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55681)||1143 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,175|| align=right|0,170|| align=right|2,98|| align=right|3,207||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55682)||1303 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,149|| align=right|4,91|| align=right|5,656||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55683)||1361 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,794|| align=right|0,023|| align=right|1,89|| align=right|4,668||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55684)||1510 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,148|| align=right|0,127|| align=right|4,71|| align=right|5,585||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55685)||2030 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,548|| align=right|0,109|| align=right|2,49|| align=right|4,067||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55686)||2041 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,164|| align=right|0,180|| align=right|1,00|| align=right|3,182||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55687)||2049 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,200|| align=right|1,60|| align=right|3,577||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55688)||2053 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,218|| align=right|6,97|| align=right|4,638||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55689)||2237 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,546|| align=right|0,110|| align=right|4,25|| align=right|4,062||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55690)||2696 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,173|| align=right|13,61|| align=right|5,611||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55691)||3028 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,840|| align=right|0,076|| align=right|3,13|| align=right|4,786||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55692)||3118 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,177|| align=right|6,46|| align=right|3,575||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55693)||4149 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,152|| align=right|0,166|| align=right|2,68|| align=right|3,157||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55694)||4199 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,541|| align=right|0,146|| align=right|3,42|| align=right|4,049||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55695)||4225 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,079|| align=right|6,34|| align=right|3,499||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55696)||4227 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,129|| align=right|6,05|| align=right|5,621||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55697)||4233 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,569|| align=right|0,155|| align=right|3,94|| align=right|4,118||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55698)||4301 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,187|| align=right|0,156|| align=right|6,05|| align=right|5,688||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55699)||5396 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,195|| align=right|13,03|| align=right|4,046||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55700)||1092 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,293|| align=right|0,069|| align=right|5,72|| align=right|3,472||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|55701 Ukalegon||1193 T-3|| align=right|13,1|| align=right|5,164|| align=right|0,139|| align=right|20,96|| align=right|11,74||JUT||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|55702 Thymoitos||1302 T-3|| align=right|12,3|| align=right|5,203|| align=right|0,035|| align=right|9,36|| align=right|11,87||JUT||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55703)||2032 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,864|| align=right|0,055|| align=right|5,19|| align=right|4,847||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55704)||2165 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,854|| align=right|0,118|| align=right|4,92|| align=right|4,820||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55705)||2190 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,103|| align=right|4,18|| align=right|3,500||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55706)||2241 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,110|| align=right|2,02|| align=right|4,092||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55707)||2246 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,009|| align=right|4,85|| align=right|3,535||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55708)||2288 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,199|| align=right|5,08|| align=right|3,503||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55709)||2434 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,114|| align=right|5,71|| align=right|3,449||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55710)||3081 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,881|| align=right|0,077|| align=right|2,70|| align=right|4,889||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55711)||3122 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,558|| align=right|0,047|| align=right|4,07|| align=right|4,090||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55712)||3174 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,904|| align=right|0,075|| align=right|1,37|| align=right|4,948||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55713)||3463 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,121|| align=right|6,81|| align=right|3,458||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55714)||3491 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,321|| align=right|0,105|| align=right|2,14|| align=right|3,536||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55715)||3536 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,555|| align=right|0,142|| align=right|5,99|| align=right|4,082||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55716)||4249 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,561|| align=right|0,102|| align=right|4,01|| align=right|4,097||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55717)||5027 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,285|| align=right|0,162|| align=right|5,83|| align=right|3,454||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55718)||5096 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,063|| align=right|7,68|| align=right|3,469||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55719)||5131 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,134|| align=right|7,73|| align=right|3,463||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(55720)||1972 RE|| align=right|15,8|| align=right|1,918|| align=right|0,099|| align=right|22,62|| align=right|2,656||MBA||15. september 1972||Observatorij Palomar||T. Gehrels
|-
|(55721)||1978 UX4|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,090|| align=right|7,15|| align=right|3,760||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(55722)||1978 VU3|| align=right|14,4|| align=right|2,767|| align=right|0,254|| align=right|5,50|| align=right|4,601||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(55723)||1979 MP2|| align=right|14,6|| align=right|2,984|| align=right|0,060|| align=right|8,81|| align=right|5,154||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(55724)||1979 MB5|| align=right|14,8|| align=right|2,623|| align=right|0,202|| align=right|3,49|| align=right|4,248||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(55725)||1979 MG5|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,203|| align=right|3,57|| align=right|3,551||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(55726)||1979 MG8|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,190|| align=right|14,96|| align=right|5,342||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(55727)||1981 ED5|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,144|| align=right|7,37|| align=right|3,689||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(55728)||1981 EV17|| align=right|16,5|| align=right|2,403|| align=right|0,149|| align=right|1,80|| align=right|3,723||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(55729)||1981 ER30|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,106|| align=right|2,06|| align=right|4,460||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(55730)||1981 EM33|| align=right|14,3|| align=right|2,714|| align=right|0,147|| align=right|12,24|| align=right|4,470||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(55731)||1981 EO37|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,118|| align=right|4,06|| align=right|3,700||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(55732)||1986 QN2|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,204|| align=right|12,75|| align=right|4,590||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|55733 Lepsius||1986 WS2|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,113|| align=right|12,34|| align=right|5,142||MBA||27. november 1986||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(55734)||1986 WD6|| align=right|14,1|| align=right|2,540|| align=right|0,207|| align=right|14,72|| align=right|4,046||MBA||27. november 1986||Caussols||CERGA
|-
|55735 Magdeburg||1987 QV|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,285|| align=right|11,01|| align=right|4,226||MBA||22. avgust 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(55736)||1987 QC1|| align=right|14,2|| align=right|2,681|| align=right|0,268|| align=right|14,45|| align=right|4,389||MBA||21. avgust 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(55737)||1988 CQ1|| align=right|14,5|| align=right|2,362|| align=right|0,113|| align=right|6,59|| align=right|3,629||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55738)||1988 VG3|| align=right|13,8|| align=right|2,280|| align=right|0,133|| align=right|11,91|| align=right|3,441||MBA||14. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(55739)||1989 TV|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,298|| align=right|15,65|| align=right|4,079||MBA||4. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(55740)||1989 YL2|| align=right|13,7|| align=right|3,440|| align=right|0,162|| align=right|6,15|| align=right|6,379||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(55741)||1990 QZ3|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,149|| align=right|5,89|| align=right|3,550||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(55742)||1990 QC10|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,114|| align=right|5,78|| align=right|3,536||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55743)||1990 RF6|| align=right|14,3|| align=right|3,009|| align=right|0,268|| align=right|4,70|| align=right|5,219||MBA||9. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55744)||1990 RL7|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,151|| align=right|3,12|| align=right|3,457||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55745)||1990 SY7|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,088|| align=right|5,34|| align=right|3,521||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55746)||1990 SW9|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,112|| align=right|5,10|| align=right|3,478||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(55747)||1990 SQ14|| align=right|15,5|| align=right|1,977|| align=right|0,095|| align=right|18,97|| align=right|2,780||MBA||25. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(55748)||1990 VV11|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,285|| align=right|2,31|| align=right|5,477||MBA||14. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|55749 Eulenspiegel||1991 AT2|| align=right|13,8|| align=right|3,170|| align=right|0,166|| align=right|4,31|| align=right|5,643||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(55750)||1991 GP8|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,137|| align=right|4,22|| align=right|4,084||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov